River Ouse kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Ouse (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 River Ouse (vattendrag i Storbritannien, England, Norfolk), 
 River Ouse (vattendrag i Storbritannien, England, East Sussex), 
 River Ouse (vattendrag), England, East Riding of Yorkshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar